De Griekse voetbalclub Aris FC speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Aris FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1964/65
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|AS Roma
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1965/66
|Jaarbeursstedenbeker
|2R
|
|1. FC Köln
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1966/67
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Juventus FC
|0-7||0-2 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Hibernians FC
|7-0||1-0 (T)|| 6-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Újpest Dósza
|2-11||1-2 (T)|| 1-9 (U)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Cagliari Calcio
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1970/71
|Europacup II
|1R
|
|Chelsea FC
|2-6||1-1 (T)|| 1-5 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|Rapid Wien
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1979/80
|UEFA Cup
|1R
|
|SL Benfica
|4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Perugia Calcio
|4-1||1-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|AS Saint-Étienne
|4-7||1-4 (U)|| 3-3 (T)
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Ipswich Town FC
|4-6||1-5 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1981/82
|UEFA Cup
|1R
|
|Sliema Wanderers
|8-2||4-0 (T)|| 4-2 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|SC Lokeren
|1-5||1-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Hapoel Beër Sjeva
|5-2||3-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|GKS Katowice
|1-1 <small>(3-4 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Servette FC Genève
|3-2||1-1 (T)|| 2-1 nv (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Celta de Vigo
|2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|1R
|
|Zimbru Chisinau
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Perugia Calcio
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|AS Roma
|1-5||1-5 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1R
|
|Real Zaragoza
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="5"|6.0
|-
|
|
|Groep F
|
|FC Bayern München
|0-6||0-6 (U)||
|-
|
|
|Groep F
|
|Rode Ster Belgrado
|3-0||3-0 (T)||
|-
|
|
|Groep F
|
|Bolton Wanderers FC
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|
|Groep F (4e)
|
|SC Braga
|1-1||1-1 (T)||
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|2Q
|
|NK Slaven Belupo
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2010/11
|Europa League
|3Q
|
|Jagiellonia Bialystok
|4-3||2-1 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="6"|11.0
|-
|
|
|PO
|
|FK Austria Wien
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|Atlético Madrid
|4-2||1-0 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|Bayer 04 Leverkusen
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|Rosenborg BK
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Manchester City FC
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2019/2020||Europa League|| 2Q ||  ||AEL Limasol || 1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U)  ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || 3Q ||  || Molde FK || 3-4||0-3 (U)|| 3-1 <small>nv (T)
|-
| 2020/21 || Europa League || 2Q ||  || FK Kolos Kovalivka ||1-2 || 1-2 (T)|| ||0.5
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||Astana FK || 2-3 || 0-2 (U) || 2-1 nv (T) ||1.0
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || FC Homel || 7-2 || 5-1 (T) || 2-1 (U*) ||rowspan="2"|3.0
|-
|  ||  || 3Q ||  || Maccabi Tel Aviv FC || 2-3 || 0-2 (U) || 2-1 (T) 
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 63.0
 I.v.m. de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de Russische inval in Oekraïne werden beide wedstrijden gespeeld in Saloniki.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Aris FC
Aris FC